Шитиков — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Шитиков, Алексей Павлович (1912—1993) — советский партийный деятель.
 Шитиков, Валерий Алексеевич (1940—2015) — советский и российский тренер сборной России по биатлону, заслуженный тренер России.
 Шитиков, Василий Алексеевич (1955—2021) — советский футболист.
 Шитиков, Георгий Трофимович (1903—1978) — советский конструктор военной радиоаппаратуры.
 Шитиков, Дмитрий Сергеевич (род. 1985) — российский хоккеист.
 
 Шитиков, Иван Павлович (1923—1995) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шитиков, Никита Ионович (1896—1974) — начальник отдела проверочно-фильтрационных лагерей НКВД СССР, генерал-майор.
 Шитиков, Николай Ионович (1896—1974) — генерал-майор.

